Deweyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Deweyville (Ohio)
 Deweyville (Texas)
 Deweyville (Utah)